Совместный проект Константина Хабенского с Юрием Башметом — российская совместная музыкально-литературная программа Константина Хабенского с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Программа концерта 
Концерт состоит из двух отделений.

Первое отделение 
 Альбер Камю, «Калигула», отрывки из пьесы в интерпретации Константина Хабенского.
 Франц Шуберт — Густав Малер, квартет «Смерть и девушка», в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Второе отделение 
 Камиль Сен-Санс, пародийно-юмористическая сюита «Карнавал животных».

История создания

Премьера в России и за рубежом 
 Российская премьера — Пермь, 21 января 2011 года.
 Европейская премьера — Финляндия, Хельсинки, 14 ноября 2011 года.
 Премьера в Москве — 1 апреля 2012 года.

Авторы и исполнители 
 Идея и постановка — Юрий Башмет, Константин Хабенский.
 Чтец — Константин Хабенский.
 Дирижёр — Юрий Башмет.
 Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
 Фортепиано — Игорь Горский, Ксения Башмет.

Примечания

Ссылки 
 ВИДЕО. Репортаж телеканала «Россия-Культура» с московской премьеры совместного проекта Юрия Башмета, Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Организатор концерта: компания «Abamelek». 1 апреля 2012 года. // youtube.com
 Ирина Киселева. Человек-филармония. — Юрий Башмет в Екатеринбурге. Газета «Коммерсантъ» (Екатеринбург) // kommersant.ru (13 апреля 2012 года)
 Новый тандем — Хабенский и Башмет — представят необычный проект в Петербурге. // piter.tv (29 ноября 2011 года)
 ВИДЕО. Репортаж телеканала «RT» (на арабском языке) с московской премьеры совместного проекта Юрия Башмета, Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Организатор концерта: компания «Abamelek». 1 апреля 2012 года. // youtube.com
 Официальный сайт камерного ансамбля «Солисты Москвы». // bashmet.newsmusic.ru/solisty-moskvy

Концертные программы